Le tournoi de tennis de Halle 2007 s'est déroulé du 11 au 17 juin et a été remporté par le Tchèque Tomáš Berdych.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

ATP 2007
Sport en Allemagne en 2007
Halle
Tennis en juin 2007